

Cypr 
 Ajia Marina Chrisochus – wieś w dystrykcie Pafos
 Ajia Marina Kielokiedaron – wieś w dystrykcie Pafos
 Ajia Marina Ksiliatu – wieś w dystrykcie Nikozja
 Ajia Marina Skiluras – wieś w dystrykcie Nikozja

Grecja 
 Ajia Marina – stacja metra w Atenach